Дикий бык — вид из рода настоящих быков семейства полорогих.

Корабли 
 «Дикий бык» — прам Балтийского флота России 1713 года постройки, участник Северной войны.
 «Дикий бык» — прам Балтийского флота России 1727 года постройки.
 «Дикий бык» — прам Азовской флотилии России 1735 года постройки, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 «Дикий бык» — прам Балтийского флота России 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Дикий бык» — прам Балтийского флота России 1754 года постройки, участник Семилетней войны.